Horodca se poate referi la:

 Horodca, sat din cadrul comunei Drăgușenii Noi din raionul Hîncești, Republica Moldova
 Horodca, localitate centru de comună în raionul Ialoveni, Republica Moldova

Localități omonime din Republica Moldova